Cutler kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Cutler (Californië)
Cutler (Florida)
Cutler (Illinois)

of naar Anne Cutler (1945-2022), Nederlands Australisch hoogleraar en wetenschapper